Гаджи́ев (от  — «паломник») — дагестанская и азербайджанская фамилия; имеет женскую форму .

А 
 Гаджиев, Аббас Мамед оглы (1933—2011) — азербайджанский учёный, доктор наук, профессор.
 Гаджиев, Абдулвагаб Гаджиевич (1889—1919) — революционный деятель Дагестана начала XX века.
 Гаджиев, Абдулла Гадисович (1919—1988) — дагестанский общественно-политический и хозяйственный деятель. 
 Гаджиев, Абдулхаким Кутбудинович (род. 1966) — российский политический деятель.
 Гаджиев, Абидин Ибрагимович (1908—1983) — организатор сельскохозяйственного производства в Дагестане.
 Гаджиев, Автандил Сабир оглы (род. 1981) — азербайджанский футболист, защитник.
 Гаджиев, Александр (род. 1994) — словенско-итальянский пианист.
 Гаджиев, Агиль Джафар Хандан оглы (1947—2019) — азербайджанский литературовед, писатель.
 
 
 Гаджиев, Али Магомедович (род. 1973) — российский спортсмен, специализируется по карате кумите.
 Гаджиев, Алим Асадуллаевич (род. 1992) — российский боксёр.
 Гаджиев, Алиф Латиф оглы (1953—1992) — военный комендант Ходжалинского аэропорта, Национальный герой Азербайджана.
 Гаджиев, Аллахкули Намаз оглы (1899—1985) — советский азербайджанский животновод, Герой Социалистического Труда (1948).
 Гаджиев, Альберт Имадутдинович (1936—2010) — советский флотоводец, контр-адмирал (1984).
 Гаджиев, Алтай Амир оглы (1931—2019) — советский и азербайджанский художник, народный художник Азербайджана.
 Гаджиев, Асеф Гаджи оглы (род. 1951) — азербайджанский учёный, доктор физико-математических наук, профессор, депутат Национального собрания. 
 Гаджиев, Асиф Аббас оглы (род. 1960) — азербайджанский учёный, доктор филологических наук, профессор, ректор Бакинского славянского университета.
 Гаджиев, Аскер Байрамали оглы (1938—1998) — советский мастер строительного управления, Герой Социалистического Труда.

Б 
 Гаджиев, Батал-Мухамед Рассулович (род. 1949) — советский борец.
 Гаджиев, Бахман Абиш оглы (1926—1998) — советский нефтяник.
 Гаджиев, Беюкага Талат оглы (1958—2018) — советский футболист, азербайджанский тренер.
 Гаджиев, Булач Имадутдинович (1919—2007) — народный учитель СССР, краевед и писатель.

В 
 Гаджиев, Владилен Гадисович (1929—2006) — советский и российский историк.
 Гаджиев, Вагид Джалал оглы (1928—2008) — советский и азербайджанский учёный, доктор наук.
 Гаджиев, Валерий Низамиевич (1941—2016) — советский футболист.

Г 
 
 Гаджиев, Гаджиалы (1935—1983) — азербайджанский ашуг.
 
 Гаджиев, Гапал Шамильевич (1976—2010) — подполковник милиции, Герой Российской Федерации.
 Гаджиев, Гейдар Маликович (1953—2001) — российский военачальник, генерал-майор. Герой Российской Федерации.
 Гаджиев, Гуси Гусейнали оглы (1897—1931) — советский государственный деятель, Народный комиссар юстиции Азербайджанской ССР.

Д 
 Гаджиев, Даниял Магомедович (род. 1986) — казахстанский борец.
 Гаджиев, Джафар Хандан Зейнал оглы (псевдоним Джафар Хандан; 1911—1961) — азербайджанский советский литературовед, критик и поэт.
 Гаджиев, Джабраил Гаджираджабович (род. 2002) — российский и азербайджанский борец.

З 
 Гаджиев, Загид Гаджиевич (1898—1971) — аварский поэт, переводчик и драматург, редактор.
 Гаджиев, Заурбек Устарханович (род. 1979) — российский футболист.

И 
 Гаджиев, Ильяс Мамедович (1935—2006) — советский и российский почвовед, член-корреспондент РАН.

К 
 Гаджиев, Камалудин Серажудинович (род. 1940) — историк и политолог, педагог.
 Гаджиев, Камил Абдурашидович (род. 1978) — победитель кубка мира по джиу-джитсу.

М 
 
 Гаджиев, Магомедмурад Саидпашаевич (род. 1988) — российский и польский борец, чемпион Европы.
 Гаджиев, Магомедрасул Магомедович (род. 1984) — российский спортсмен, выступающий в джиу-джитсу и грэпплинге, тренер.
 Гаджиев, Магомедсалам Станиславович (род. 1972) — советский и азербайджанский борец.
 Гаджиев, Магомедэмин Нурутдинович (род. 1961) — российский политик и государственный деятель.
 Гаджиев, Махач Гаджиевич (род. 1987) — российский футболист.
 Гаджиев, Мурад Станиславович (род. 1961) — российский политик, депутат Государственной Думы ФС РФ 6-го и 7-го созывов.
 Гаджиев, Мухтар Гаджи оглы (1876—1938) — азербайджанский общественный деятель. Председатель ЦИК Азербайджанской ССР (1921—1922).

Н 
 Гаджиев, Назим Мамедович (1924—1962) — государственный, общественно-политический деятель Азербайджана.
 Гаджиев, Низами Октай оглы (род. 1988) — азербайджанский футболист.
 Гаджиев, Нурмагомед Муртазалиевич (род. 1996) — азербайджанский борец вольного стиля.
 Гаджиев, Нухидин Омарович (1962—1983) — Герой России.

Р 
 Гаджиев, Рамиль Газанфарович (род. 1997) — украинский профессиональный боксер. 
 Гаджиев, Расим Гаджиевич (1941—2008) — советский и российский поэт, публицист.
 Гаджиев, Рауф Солтан оглы (1922—1995) — азербайджанский композитор.
 Гаджиев, Рафик Султанович (1947) — советский борец.
 Гаджиев, Рахман Худаят оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист.
 Гаджиев, Ризван Сабибуллаевич (род. 1985) — белорусский борец.
 Гаджиев, Руслан (1983—2006) — российский дзюдоист.

С 
 Гаджиев, Сабир Абдулманаф оглы (род. 1928) — азербайджанский учёный, член-корреспондент НАНА.
 Гаджиев, Сабир Кямал оглы (род. 1954) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Гаджиев, Сайгид Курбанович (1947—2017) — советский и российский спортсмен и тренер по вольной борьбе.
 Гаджиев, Сани Тофиг оглы (род. 1984) — азербайджанский учёный, доктор наук, профессор.
 Гаджиев, Сахават Икрам оглы (род 1994) — российский дзюдоист.
 Гаджиев, Сиявуш (род. 1953) — азербайджанский пианист.
 Гаджиев, Станислав Магомед-Саламович (1937—2020) — советский самбист и борец.

Т 
 Гаджиев, Тажудин Абдулкадырович (1914—1975) — советский актёр.
 Гаджиев, Тофик Исмаил оглы (1936—2015) — советский и азербайджанский лингвист, действительный член Национальной академии наук Азербайджана, министр просвещения Азербайджанской Республики.

Х 
 Гаджиев, Хабиб Гаджиевич (род. 1981) — российский тайбоксер.
 Гаджиев, Хаджимурад (род. 2000) — азербайджанский борец.
 Гаджиев, Хайрутдин Эфендиевич (1920—2016) — доктор наук, профессор. Действительный член Национальной академии наук Республики Дагестан. Народный врач РД.

Ш 
 
 Гаджиев, Шамхал Абусайгидович (род. 1977) — российский тайбоксёр.
 Гаджиев, Шамсаддин Гуммет оглы (род. 1950) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания.

Э 
 Гаджиев, Эмин Меджид оглы (род. 1982) — азербайджанский государственный деятель. Депутат Национального собрания Азербайджана. 
 Гаджиев, Эмир Сахли Али оглы (1899—1972) — азербайджанский художник.
 Гаджиев, Этибар Фирудин оглы (1971—1992) — участник боевых действий на территории Нагорного Карабаха, национальный герой Азербайджана.

Ю 
 Гаджиев, Юнис Мухтар оглы (1923—?) — советский азербайджанский животновод, Герой Социалистического Труда (1958).

Я 
 Гаджиев, Ягуб Гусейн оглы (1929—2009) — академик ВАСХНИЛ и АН Азербайджана



См. также

Примечания